Emma Albertazzi (1814-1847), contralto anglaise ;
 Giorgio Albertazzi (1923-2016), acteur, auteur, metteur en scène et scénariste italien ;
 Michelangelo Albertazzi (né en 1991), footballeur italien.